Mahner steht für:

 Der Mahner, Bronzeguss-Plastik in Düsseldorf von Wadim Abramowitsch Sidur
 Groß Mahner, Stadtteil der kreisfreien Stadt Salzgitter, Niedersachsen
 Klein Mahner, Ortsteil der Gemeinde Liebenburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Mahner ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Mahner-Mons (1879–1965), deutsche Schriftstellerin und Dramatikerin Obac
 Ernst Mahner (eigentlich Carl Friedrich Wilhelm Schlemmer; 1808–1876), deutscher Wanderprediger
 Martin Mahner (* 1958), deutscher Biologe und Philosoph